Курщина — название ряда географических объектов:

 Курщина — неофициальное название Курской области
 Курщина — деревня в Ершичском районе Смоленской области